Не́гели:

 Негели, Ганс Георг (1773—1836) — швейцарский композитор, музыкальный педагог и издатель.
 Негели, Карл Вильгельм фон (1817—1891) — швейцарский и немецкий ботаник XIX века.
 Негели, Оскар (1885—1959) — швейцарский врач-дерматолог и шахматист.